De mannen speelden op Wimbledon in 2021 het enkelspel van maandag 28 juni tot en met zondag 11 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Serviër Novak Đoković was titelverdediger en slaagde erin zijn titel te verlengen.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden. Bij een stand van 12-12 in de beslissende set werd een supertiebreak (tot 10 punten) gespeeld.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van de ATP-ranglijst per 21 juni 2021 een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee rondes.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2021